Campo de San Francisco puede referirse a:

 Campo de San Francisco (Oviedo).
 Campo de San Francisco (Salamanca).